La Cava ima više značenja:
 La Cava, Grosseto
 La Cava, Teramo